U 37 bezeichnet:
 SM U 37, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 37 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U37